Флаг муниципального образования «Город Пе́нза» Пензенской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 сентября 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1611.

Флаг является официальным символом города Пензы.

Описание 

Флаг города Пензы представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, зелёного цвета, с воспроизведением на нем трёх снопов (фигур герба) в золотистом цвете и вертикальной полосы золотистого цвета, расположенной вдоль древка (в 1:5 длины полотнища), изображение на оборотной стороне полотнища воспроизводит композицию лицевой стороны зеркально.

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба города Пензы, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Герб города Пензы составлен из преемственности исторических традиций, выполнен по геральдическим правилам в стиле исторической знаково-геральдической системы и представляет собой изображение на зелёном геральдическом щите трёх золотых снопов: пшеничного, ячменного и просяного, стоящих на золотой земле.

Герб города Пензы был Высочайше утверждён а и является одним из самых старых гербов городов Российской Федерации.

Изображение на гербе трёх золотых снопов, стоящих на золотой земле в зелёном поле, означающих богатство и знатное земледелие здешней земли, было заимствовано из эмблемы Пензенского полка, рисунок которой располагался в верхнем левом углу полкового знамени около древка. (Зелень символизирует надежду, радость, изобилие. Золото — символ богатства, справедливости). Эмблемы армейских полков были составлены товарищем (заместителем) герольдмейстера графом Франциском Санти и занесены в гербовник, утверждённый Сенатом 8 марта 1730 года.

Примечания 

Флаги городов России